No Code — шотландский разработчик видеоигр, базирующийся в Глазго. Компания была основана в августе 2015 года Джоном Маккелланом и Омаром Ханом.

История 
No Code была основана в 2015 году Джоном Маккелланом и Омаром Ханом. Маккеллан ранее работал над Alien: Isolation вместе с Creative Assembly. Через год после создания Alien: Isolation Маккеллан покинул Creative Assembly и создал No Code вместе с Ханом.

Первым делом No Code было портирование игры для iOS, Lub vs Dub, на платформы Android. Год спустя они создали Super Arc Light для Android, а позже и для Windows. Super Arc Light был номинирован на две премии TIGA.

Еще год спустя, и No Code выпустила The House Abandon на itch.io для Ludum Dare 36, где он получил положительные отзывы. По словам Маккеллена, "Перенесемся еще на 64 часа вперед (после начала разработки), и мы представили финальную игру с запасом в 15 секунд до истечения крайнего срока". В том же году No Code заключила контракт с Devolver Digital, которая затем опубликовала Stories Untold, от которых отказался Дом. это первая глава, которая получила очень положительные отзывы. В 2019 году было выпущено наблюдение, которое также было опубликовано Devolver Digital.

В октябре 2022 года было объявлено, что No Code будет разрабатывать новую игру серии Silent Hill под названием Silent Hill Townfall совместно с Annapurna Interactive.

Игры

Примечания